Salvatierra kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Salvatierra, Mexiko, ort, 
 Salvatierra (kommun), Guanajuato,

Spanien 

 Salvatierra de los Barros (ort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Salvatierra de Esca (ort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Agurain / Salvatierra (ort), Baskien, Araba / Álava, 
 Agurain / Salvatierra (kommun), Baskien, Araba / Álava, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar